Luiz Roberto da Costa Júnior (Campinas, 16 de outubro de 1968), conhecido como Da Costa Jr., é escritor e um teórico e analista enxadrístico brasileiro. É colaborador do Informador desde 1986, tendo colaborado em Teoría al Día, Ajedrez Hoy, Ajedrez Universal, Preto & Branco e Xadrez-Ciência durante a década de 1980. É correspondente latino-americano do diário Chess Today desde 2003.

Autor da trilogia sobre o maior jogador da história do xadrez brasileiro, Henrique Mecking - o Mequinho, sendo que o segundo livro sairá em 2014 e o terceiro livro em 2015. Autor de livros, ensaios e artigos também nas áreas de cinema e ciência política.

Livros 
Henrique Mecking: Vencedor dos Interzonais e Participante dos Torneios de Candidatos (Editora Ciência Moderna, 2013)
Paul Morphy: A Genialidade no Xadrez (Editora Ciência Moderna, 2011)
Casablanca: Política, Historia y Semiótica en el Cine (Deauno.com, 2011)
Casablanca: Política, História e Semiótica no Cinema (ALL PRINT Editora, 2010)
Poder Moderador: O Quarto Poder no Segundo Reinado (1840-1889) (Bookess, 2010)
A Arte da Análise: A Importância da Investigação no Xadrez (Editora Ciência Moderna, 2010)
O Sacrifício de Duas Torres no Xadrez (Editora Ciência Moderna, 2010)

Pesquisadores do xadrez
Cientistas políticos do Brasil